Los vrisnis fueron un antiguo clan indio que se consideraban descendientes del rey Vrisni, un descendiente del rey Iadu. Según el Majabhárata (texto épico-religioso del siglo III a. C.), Vrisni era hijo de Sátwata, descendiente del rey Iadu, hijo de Iaiati.

Vrisni tenía dos esposas, Gandhari y Madri. Con la segunda tuvo un hijo llamado Deva Midusha. Vasudeva, el padre del dios Krisna, era el nieto de Deva Midhusha.

Krisna pertenece a esta rama vrisni de la raza lunar, por lo que recibe el nombre de Varsneia (descendiente de Vrisni).
Todos los vrisnis terminaron viviendo como residentes en la ciudad de Dwáraka.

La migración de los vrisnis a Dwáraka 

Krisna, cuando era un joven pastor, había aprovechado una competencia de artes marciales para matar al rey Kamsa de Mathura, usurpando el trono.
El rey Yarasandha, suegro de Kamsa, invadió Mathura con un gran ejército, y aunque Krisna destruyó su ejército de demonios, otro asura llamado Kala Iávana, rodeó Mathura con otro ejército de treinta millones de demonios monstruosos.

Entonces Krisna consideró adecuado abandonar Mathura y mudarse con todos sus habitantes a Dwáraka.

Familia de Krisna 

Krisna se casó con Rukmini, la hija de Bhismaka, el rey de Vidarbha.

También se casó con Mitrabinda, Satiabhama, Yambavati y otras, ganando cada una mediante grandes hazañas. En una ocasión, cuando un demonio llamado Narakasura secuestró y ocultó a 16 100 mujeres, Krisna lo persiguió y lo mató, y también recibió a las mujeres en su casa.

Con cada una de sus esposas, Krisna tuvo diez hijos y una hija.

Mientras Krisna gobernaba en Dwáraka, el príncipe Duriodhana oprimía a los Pándavas en Jastinápur y trató de planear su muerte.
Krisna y Balarama fueron a darles ayuda. Mientras Krisna fue invitado de los Pándavas se casó con Kalindi, hija del Sol.

El siguiente cuadro muestra el árbol genealógico de Krisna.

Notas
 Vrisni se muestra como el jefe del clan Vrisni.
 Los miembros nacidos de la familia están vinculados con líneas continuas (―).
 Las esposas de los miembros masculinos están vinculadas mediante líneas discontinuas (--).
 Hasta llegar a Surasena, solo se muestran los miembros masculinos que llevan a la generación de Krisna; los demás miembros se ignoran.
 Los miembros masculinos individuales mostrados en la tabla se indican con el símbolo "♂".
 Las mujeres miembros individuales mostrados en la tabla se indican con el símbolo "♀".
 Los mujeres que no naceieron en la familia, pero que se relacionaron a través del matrimonio se indican con el símbolo "#".
 Los hijos de Krisna nacidos de cada una de sus ocho esposas principales no se muestran por separado debido a su gran número.
 Tampoco se mencionan los nombres de los hijos de Krisna nacidos de cada una del resto de sus 16 100 esposas.

Fin de los vrisnis 

Después de la muerte de Duriodhan en la guerra de Kuruksetra, su madre Gandhari lloró su muerte y la de sus amigos. Cuando dedujo que el primer motor de todo era Krisna, que estaba detrás de todo, ella lo maldijo por haber dejado que todas estas catástrofes acontecieran.

Esta fue su maldición: que todos los parientes de Krisna, los vrisnis, fueran destruidos, y que Krisna muriera miserablemente solo.

Estas cosas sucedieron a su debido tiempo.

Los habitantes varones de Dwáraka hicieron licor y se asesinaron entre ellos, junto con todos los hijos y nietos de Krisna.

Solamente permanecieron vivos las mujeres, Krisna, su hermano Balarama y su padre Vasudeva.

Krisna envió un mensajero a la ciudad de Kuru, para colocar a las mujeres de Dwáraka bajo la protección de los Pándavas. Después se despidió de su padre, y partió al continente, donde Balarama lo esperaba en un bosque.

Krisna descubrió a su hermano sentado bajo un gran árbol en el borde de la selva, sentado como un yogui. De su boca salió la serpiente Ananta, de mil cabezas, que se arrastró hasta el océano y desapareció.

El propio océano personificado, y los ríos sagrados y muchos nagas divinos vinieron a su encuentro.

Krisna, tras ver la muerte de su hermano, se apartó de mundo de los humanos, y vagó solo por el bosque.

Pensó en la maldición de Gandhari y todo lo que había sucedido, y él sabía que había llegado el momento de su partida.

Se acostó bajo un árbol y absorbió sus sentidos mediante el yoga.

Vino un cazador y pensó que Krisna era un ciervo. Le disparó una flecha, pero cuando se acercó vio que le había atravesado el pie a un hombre vestido con un pantalón-dhoti amarillo practicando yoga. Sabiéndose un criminal, le tocó los pies. Krisna lo consoló, y él mismo ascendió al Cielo.

El Majabhárata dice que el cazador era la reencarnación de Vaali (un príncipe antropoide del Ramaiana que fue muerto cobardemente por el dios Rama escondido detrás de un árbol. Por lo tanto se le dio la oportunidad de vengarse de manera similar contra el mismo Rama ―encarnado como Krisna―.

Días después el pándava Aryuna llegó a Dwáraka y partió hacia Kurukshetra con todas las mujeres, los ancianos y los niños de la familia Vrisni.

En el camino, una banda de la tribu ábhira atacó la caravana. Aryuna ―acostumbrado a acabar con ejércitos completos él solo― no pudo evitar que los ábhiras secuestraran a todos sus protegidos.

En otros textos se dice que Rukmini y las principales esposas de Krisna escaparon del secuestro, y con la ayuda de Aryuna realizaron el suicidio ritual satí, quemándose en una inmensa pira funeraria.

Las aguas del océano, abrumadas por la ausencia de Krisna de su isla Dwáraka, avanzaron sobre la tierra y la cubrieron sin dejar ningún rastro.

Los vrisnis en la literatura antigua 

El gramático Panini, en su Asta-dhiai (IV.1.114, VI.2.34) mencionó a los vrisnis con los andhakas.

El Artha-sastra de Kautilia describió a los vrisnis como un sangha (confederación tribal).

En el libro «Drona parva» (141.15) del Majabhárata, los vrisnis y los andhakas se conocen como vratia.

Monedas vrisni 

El arqueólogo Alexander Cunningham encontró una única moneda de plata de los vrisnis en Hoshiarpur (Panyab). Esta moneda actualmente se encuentra en poder del Museo Británico, en Londres (Reino Unido).

Esta moneda circular tiene una especie de nandipada (un animal mítico mitad león y mitad elefante) y una leyenda circular en letra brahmi «Vṛṣṇirāja Jñāgaṇasya trātārasya» en el anverso, y un elaborado chakrá de doce rayos en el borde de los pellets con una leyenda un poco truncada en letra jarosti Vṛṣṇirājaṇṇa[gaṇasa] tra[tarasa] en el reverso.
Más tarde, se descubrieron en Panyab una serie de monedas de cobre de los vrisni.

Referencias 

Personajes del Mahábharata
Palabras en sánscrito
Historia de los pueblos del sur de Asia
Familias ficticias
Reinos y países míticos
Pueblos antiguos de Asia